Aaluma Doluma è un brano musicale del film di Kollywood Vedalam, cantato da Anirudh Ravichander, con testi di Rokesh, pubblicato il 16 ottobre 2015.

Note

Collegamenti esterni